Арсентьевский сельсовет — названия упразднённых административно-территориальных единиц регионов Российской Федерации.

Амурская область 

 Арсентьевский сельсовет Михайловского района, упразднён в 2005 году (объединён с Михайловским.

Кемеровская область 

 Арсентьевский сельсовет Кемеровского района, упразднён в 2007 году (преобразован в Арсентьевскую сельскую территорию).

Самарская область 

 Арсентьевский сельсовет Красноармейского района.